Mecze o Puchar Interkontynentalny 1971 zostały rozegrane 15 oraz 28 grudnia 1971 pomiędzy Panathinaikosem AO, finalistą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1970/71 oraz Nacionalem, triumfatorem Copa Libertadores 1971. Nacional wygrał dwumecz 3:2, remisując 1:1 w pierwszym meczu w Pireusie, i wygrywając 2:1 w rewanżu w Montevideo.

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz

Drugi mecz

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1970/1971)
 Copa Libertadores 1971

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF

1971 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej